Die Distichodontidae sind eine Familie der Salmlerartigen (Characiformes). Alle Vertreter der Gruppe leben in Süßgewässern des tropischen Afrika südlich der Sahara, sowie im Nil. Die Distichodontidae wurden früher zu den Eigentlichen Geradsalmlern (Citharinidae) gezählt, mit denen die Distichodontidae heute noch als Unterordnung Citharinoidei vereinigt werden.

Merkmale und Lebensweise 
Die Arten der Distichodontidae sind in ihrer äußeren Gestalt sehr divers, können hochrückig bis langgestreckt sein und vorstreckbare (protraktile) oder nicht vorstreckbare Kiefer haben. Die größte Art, Distichodus nefasch, wird 83 Zentimeter lang (Kleinere Arten wie der Schwarze Neolebias (Neolebias unifasciatus) erreichen nur 5 Zentimeter). Von anderen afrikanischen Salmlern unterscheiden sie sich durch ihre echten Kammschuppen, deren Zähnung am Hinterrand aus Reihen von einzelnen Ossifikationen besteht, und einige zweispitzige Zähne in jedem Kiefer.

Die Familie wurde in zwei deutlich verschiedene Unterfamilien unterteilt, die mehr oder weniger hochrückigen und sich von Kleintieren und Pflanzen ernährenden Distichodontinae mit nicht protraktilen Kiefern und die Ichthyborinae, langgestreckte Raubsalmler mit gegenüber dem Schädel beweglichem Oberkiefer. Die Arten der Gattungen Belonophago, Eugnathichthys, Ichthyborus und Phago ernähren sich hauptsächlich von den Flossen anderer Fische (Pterygophagie), indem sie Stücke herausbeißen – wodurch sie eigentlich zu deren Ektoparasiten werden. Distichodus-, Tylochromis-, Alestes- und Hydrocynus-Arten zählen zu den Opfern. Andere Arten, so z. B. Paraphago und Mesoborus, machen Jagd auf kleine Fische.

Beide Unterfamilien sind jedoch nicht monophyletisch und es gibt Übergangsformen, weshalb sie in der aktuellen Literatur nicht mehr unterschieden werden.

Gattungen und Arten 
Es gibt, je nach Auffassung, 13–17 Gattungen und über 100 Arten.

Innere Systematik der Unterordnung Citharinoidei nach Arroyave et al. 2014 Gelb, die flossenfressenden (pterygophagen) Gattungen.

Der Untersuchung von Arroyave et al. (2014) zufolge sind mehrere der traditionellen Gattungen Synonyme anderer Gattungen. Im Einzelnen:

 Congocharax, Dundocharax und Neolebias sind Synonyme von Nannaethiops.
 Hemigrammocharax ist ein Synonym von Nannocharax.

In Standardlisten wie dem Catalog of Fishes oder Fishbase ist bisher nur die Synonymie von Hemigrammocharax übernommen worden.
Daraus ergibt sich die folgende Artenliste:

 Gattung Belonophago Giltay, 1929
 Belonophago hutsebouti Giltay, 1929
 Nadel-Flossenfresser (Belonophago tinanti) Poll, 1939
 Gattung Congocharax Matthes, 1964
 Congocharax olbrechtsi (Poll, 1954)
 Congocharax spilotaenia (Boulenger, 1912)
 Gattung Distichodus Müller & Troschel, 1844
 Rotflossen-Distichodus (Distichodus affinis) Günther, 1873
 Distichodus altus Boulenger, 1899
 Distichodus antonii Schilthuis, 1891
 Distichodus atroventralis Boulenger, 1898
 Distichodus brevipinnis Günther, 1864
 Zwergdistichodus (Distichodus decemmaculatus) Pellegrin, 1926
 Distichodus engycephalus Günther, 1864
 Grauband-Distichodus (Distichodus fasciolatus) Boulenger, 1898
 Distichodus hypostomatus Pellegrin, 1900
 Distichodus ingae Moelants et al., 2018
 Distichodus kasaiensis Vrewen et al., 2018
 Distichodus kolleri Holly, 1926
 Distichodus langi Nichols & Griscom, 1917
 Distichodus lusosso Schilthuis, 1891
 Distichodus maculatus Boulenger, 1898
 Distichodus mossambicus Peters, 1852
 Distichodus nefasch (Bonnaterre, 1788)
 Distichodus noboli Boulenger, 1899
 Äschengeradsalmler (Distichodus notospilus) Günther, 1867
 Distichodus petersii Pfeffer, 1896
 Distichodus polli Abwe et al., 2019
 Distichodus rostratus Günther, 1864
 Distichodus rufigiensis Norman, 1922
 Distichodus schenga Peters, 1852
 Zebra-Geradsalmler (D. sexfasciatus) Boulenger, 1897
 Distichodus teugelsi Mamonekene et al., 2008
 Gattung Dundocharax Poll, 1967
 Dundocharax bidentatus Poll, 1967
 Gattung Eugnathichthys Boulenger, 1898
 Eugnathichthys eetveldii Boulenger, 1898
 Eugnathichthys macroterolepis Boulenger, 1899
 Eugnathichthys virgatus Stiassny et al., 2013
 Gattung Ichthyborus Günther, 1864
 Ichthyborus besse (Joannis, 1835)
 Ichthyborus monodi (Pellegrin, 1927)
 Gezeichneter Flossenfresser (Ichthyborus ornatus) (Boulenger, 1899), (syn. Phagoborus ornatus)
 Scherenschwanz-Schnabelsalmler (Ichthyborus quadrilineatus) (Pellegrin, 1904)
 Gattung Mesoborus Pellegrin, 1900
 Mesoborus crocodilus Pellegrin, 1900
 Gattung Microstomatichthyoborus Nichols & Griscom, 1917
 Microstomatichthyoborus bashforddeani Nichols & Griscom, 1917
 Microstomatichthyoborus katangae David & Poll, 1937
 Gattung Monostichodus Vaillant, 1886, (syn. Hemistichodus Pellegrin, 1900)
 Monostichodus lootensii  ((Poll et al., 1968))
 Monostichodus mesmaekersi (Poll, 1959)
 Monostichodus elongatus Vaillant, 1886, (syn. Hemistichodus vaillanti)
 Gattung Nannaethiops Günther, 1872
 Nannaethiops bleheri Géry & Zarske 2003
 Afrikanischer Einstreifensalmler (N. unitaeniatus) Günther, 1872,
 Gattung Nannocharax Günther, 1867 (syn. Hemigrammocharax Pellegrin, 1923)
 Nannocharax altus Pellegrin, 1930
 Nannocharax angolensis (Poll, 1967)
 Nannocharax ansorgii Boulenger, 1911
 Kleiner Bodensalmler (Nannocharax brevis) Boulenger, 1902
 Nannocharax dageti Jerep et al., 2014
 Nannocharax elongatus Boulenger, 1900
 Afrikanischer Bodensalmler (Nannocharax fasciatus) Günther, 1867
 Nannocharax fasciolaris Nichols & Boulton, 1927
 Nannocharax gracilis Poll, 1939
 Nannocharax hastatus Jerep & Vari, 2014 
 Nannocharax hollyi Fowler, 1936
 Nannocharax intermedius Boulenger, 1903
 Afrikanischer Breitbandsalmler (Nannocharax latifasciatus) Coenen & Teugels, 1989
 Nannocharax lineomaculatus Blache & Milton, 1960
 Nannocharax lineostriatus (Poll, 1967)
 Nannocharax luapulae Boulenger, 1915
 Nannocharax machadoi (Poll, 1967)
 Nannocharax macropterus Pellegrin, 1926
 Nannocharax maculicauda Vari & Géry, 1981
 Nannocharax micros Fowler, 1936
 Nannocharax minutus Worthington, 1933
 Nannocharax monardi (Pellegrin, 1936)
 Nannocharax multifasciatus Boulenger, 1923
 Nannocharax niloticus niloticus (Joannis, 1835)
 Nannocharax niloticus tchadensis Blache & Milton, 1961
 Nannocharax occidentalis Daget, 1959
 Nannocharax ocellicauda Boulenger, 1907
 Nannocharax ogoensis Pellegrin, 1911
 Breitband-Bodensalmler (Nannocharax parvus) Pellegrin, 1906
 Back-Gammon-Salmler (Nannocharax procatopus) Boulenger, 1920
 Nannocharax pteron Fowler, 1936
 Nannocharax reidi Vari & Ferraris, 2004
 Nannocharax rubensteini (Jerep & Vari, 2013)
 Nannocharax rubrolabiatus Van Den Bergh, Teugels, Coenen & Ollievier, 1995
 Nannocharax schoutedeni PollL, 1939
 Seybolds Bodensalmler (Nannocharax seyboldi) Schultz, 1942
 Nannocharax signifer Moritz, 2010
 Nannocharax taenia Boulenger, 1902
 Nannocharax uniocellatus (Pellegrin, 1926)
 Nannocharax usongo Dunz & Schliewen, 2009
 Nannocharax wittei (Poll, 1933)
 Nannocharax zebra Dunz & Schliewen, 2009
 Gattung Neolebias Steindachner, 1894
 Ansorges Salmler (Neolebias ansorgii) Boulenger, 1912
 Neolebias axelrodi Poll & Gosse, 1963
 Neolebias gossei (Poll & Lambert, 1964)
 Neolebias gracilis Matthes, 1964
 Neolebias kerguennae Daget, 1980
 Neolebias lozii Winemiller & Kelso-Winemiller, 1993
 Neolebias philippei Poll & Gosse, 1963
 Domino-Neolebias (Neolebias powelli) Teugels & Roberts, 1990
 Neolebias trewavasae Poll & Gosse, 1963
 Afrikanischer Dreistreifensalmler (Neolebias trilineatus) Boulenger, 1899
 Schwarzer Neolebias (Neolebias unifasciatus) Steindachner, 1894
 Gattung Paradistichodus Pellegrin, 1922
 Paradistichodus dimidiatus (Pellegrin, 1904)
 Gattung Paraphago Boulenger, 1899
 Paraphago rostratus Boulenger, 1899
 Gattung Phago Günther, 1865
 Phago boulengeri Schilthuis, 1891
 Phago intermedius Boulenger, 1899
 Gepanzerter Schnabelsalmler (Phago loricatus) Günther, 1865
 Gattung Xenocharax Günther, 1867
 Xenocharax crassus Pellegrin, 1900
 Xenocharax spilurus Günther, 1867

Literatur 
 Joseph S. Nelson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7.
 Günther Sterba: Süsswasserfische der Welt. 2. Auflage. Urania, Leipzig/Jena/Berlin 1990, ISBN 3-332-00109-4.
 Melanie L. J. Stiassny, Guy G. Teugels, Carl D. Hopkins: The Fresh and Brackish Water Fishes of Lower Guinea, West-Central Africa. Band 1. Muséum national d’histoire naturelle / Musée royal de l’Afrique Centrale, Paris / Tervuren 2007, ISBN 978-9-0747-5220-6 (PDF; 66,6 MB).

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Geradsalmler
Citharinoidei